Freppel peut désigner :
 Charles-Émile Freppel (1827-1891), ecclésiastique et homme politique français
 Vincent Freppel (1960-), organiste-compositeur français

Homonymie de patronyme